Приютово — название населённых пунктов в России:
 Приютово — посёлок городского типа в Белебеевском районе Башкортостана.
 Приютово — железнодорожная станция Чишминского направления Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги.
 Приютово — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Приютово — деревня в Навлинском районе Брянской области.
 Приютово — деревня в Темниковском районе Мордовии.
 Приютово — село в Оренбургском районе Оренбургской области.

См. также 
 Приютино